Чу Бо (род. 1944) — действующий Секретарь КПК АР Внутренняя Монголия, бывший губернатор провинции Хунань.
 Чу, Джеффри Фаукар (1924—2019) — американский физик-теоретик.
 Чу, Джимми — малайзийский дизайнер обуви
 Чу, Джон (род. 1979) — американский режиссёр и сценарист.
 Чу Ен-Ле (род. 1987) — тайваньский футболист.
 Чу Кви Гиам — сингапурский шахматист, международный мастер (1976), международный арбитр (1983).
 Чу, Майкл (род. 1962) — малайзийский хоккеист на траве.
 Чу, Стивен — американский физик-экспериментатор.
 Чу Се Хёк (род. 1980) — южнокорейский игрок в настольный теннис.
 Чу Седжон — футболист Республики Корея.
 Чу, Стивен — американский физик-экспериментатор, лауреат Нобелевской премии по физике (1997 год).
 Чу Хён Джун — корейский конькобежец, серебряный призёр олимпийских игр 2014 года
 Чу Хён Чжон — корейская лучница, олимпийская чемпионка.
 Чу Яфэй (род. 1988) — китайский легкоатлет.